Бангкруай (тайск. บางกรวย) — ампхе в провинции Нонтхабури, Таиланд.

История 
Район был создан в 1904 году и назван Bang Yai. Благодаря своим большим размерам им было трудно управлять, и, следовательно, в 1917 году северная часть района Bang Yai отделилась, и стала называться Bang Mae Nang.

19 октября 1930 года район Бангьяй был переименован в Бангкруай. В тот же день Бвнгмаенанг получил старое название района — Бангьяй.

География 

Соседние районы: Бангьяй, Мыанг Нонтхабури. Районы Бангкока: Бангсуэ, Бангпхлат, Талингчан, Тхавиваттхана.

Административное деление 
Бангкруай делится на 9 полрайонов и 60 деревень.

Ссылки 

Ампхе провинции Нонтхабури